Limnarchia ( «володарі озер») — група вимерлих лабіринтодонтних земноводних ряду Темноспондили (Temnospondyli).

Філогенія 
Філогенетична кладограма Yates and Warren (2000):

Примітки 

Земноводні
Темноспондили